Кокотитлан има више значења:

 Општина Кокотитлан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Кокотитлан (Кокотитлан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику